Dieser Artikel behandelt die ukrainische Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine. Für die Ukraine war es als einziger Neuling die erste Teilnahme an einer EM-Endrunde und nach der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 die zweite Teilnahme an einem großen Turnier. Wie Co-Gastgeber Polen schied die Ukraine in der Vorrunde aus, konnte aber im ersten Spiel den ersten Sieg bei einer Endrunde erzielen.

Qualifikation 
Als Gastgeber der EM war die ukrainische Mannschaft automatisch für die Endrunde qualifiziert.

Aufgebot 
Für die Fußball-Europameisterschaft 2012 wurde am 8. Mai von Nationaltrainer Oleh Blochin ein vorläufiger Kader mit 26 Spielern bekanntgegeben, aus dem bis zum 29. Mai noch ein Torhüter und zwei Feldspieler gestrichen werden mussten. Problematisch war die Benennung der Torhüter, da Stammtorhüter Oleksandr Schowkowskyj und Andrij Dykan verletzt ausfielen, zudem Oleksandr Rybka positiv auf Doping getestet wurde und daher gesperrt war. Erfahrenste Spieler im Kader waren Rekordnationalspieler Anatolij Tymoschtschuk und Rekordtorschütze Andrij Schewtschenko sowie Oleh Hussjew, Ruslan Rotan, Artem Milewskyj und Andrij Woronin, die auch schon bei der WM 2006 zum Einsatz kamen.

Anfang Mai 2012 wurde der Vertrag mit Nationaltrainer Oleh Blochin bis zum Ende der  WM 2014 verlängert. Im September gab er aber seinen Rücktritt als Nationaltrainer bekannt.

Am 28. Mai wurde folgender endgültige Kader bekanntgegeben:

Stand: 19. Juni 2012 (nach dem Spiel gegen England)

Vorbereitung 
Die Ukraine hatte zur Vorbereitung auf die EM seit August 2010 19 Testspiele bestritten, von denen sechs gewonnen wurden, sieben remis endeten und sechs verloren wurden. Siege gelangen aber nur gegen Mannschaften, die nicht an der EM teilnahmen. Unmittelbar vor der EM fanden noch drei Testspiele statt: Am 28. Mai in Kufstein gegen Estland (4:0, Tore: Andrij Jarmolenko, Oleh Hussjew, Andrij Woronin und Artem Milewskyj), am 1. Juni in Innsbruck gegen Österreich  (2:3, Tore: Oleh Hussjew) und am 5. Juni in Ingolstadt gegen die Türkei (0:2).

Spiele der Ukraine 
Die Ukraine wurde bei der Auslosung als Gruppenkopf der Gruppe D gesetzt. In der FIFA-Weltrangliste belegten die Gruppengegner deutlich bessere Plätze als die Ukraine: England Platz 7, Frankreich Platz 16, Schweden Platz 17, Ukraine Platz 50 (Stand 6. Mai 2012), wobei berücksichtigt werden muss, dass die Qualifikationsspiele der Gruppengegner eine höhere Wertigkeit hatten als die Freundschaftsspiele der Ukraine.

Gegen Frankreich spielte die Ukraine zuletzt vor der EM am 6. Juni 2011 und verlor dabei in Donezk mit 1:4. Auch das letzte Spiel vor der EM gegen Schweden am 10. August 2011 wurde verloren (0:1 in Charkiw). Das letzte Spiel vor der EM gegen England wurde am 10. Oktober 2009 im Rahmen der WM-Qualifikation in Dnipropetrowsk mit 1:0 gewonnen. Die Gesamtbilanz war vor der EM gegen England (1 Sieg, 3 Niederlagen) und Frankreich (je 3 Remis und Niederlagen) negativ, gegen Schweden mit je 1 Sieg, Remis und Niederlage ausgeglichen.

EM-Vorrunde 
Vorrundengruppe A:

Alle Spiele fanden in der Ukraine statt.

Einzelnachweise 

Ukraine
2012